Moore County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Moore County, North Carolina 
 Moore County, Tennessee 
 Moore County, Texas